José Pimentel pode se referir a:

José Pimentel (ator), ator, diretor e dramaturgo brasileiro
José Barroso Pimentel, político brasileiro, ex-ministro da Previdência Social 
José de Camargo Pimentel, sertanista 
José Menéres Pimentel, advogado, juiz e político português
José Afonso Pimentel, ator português
José Pimentel Homem de Noronha, jornalista e político açoriano
José de Freitas Pimentel, médico açoriano

Desambiguações de antropônimos